Подкаменщики () — род пресноводных лучепёрых рыб семейства рогатковых отряда скорпенообразных. Общая длина тела от 4,5 см (карликовый подкаменщик) до 20,8 см (сахалинский подкаменщик). Распространены в Европе, Азии и Северной Америке.

Подкаменщики - это совсем небольшие по размеру рыбки, длина которых не превышает 12 см. Все тело покрыто небольшими шипами. Окрас - песочно-желтые, золотисто-коричневые и охристые оттенки,  делают подкаменщиков практически незаметными на фоне подводных камней. 

Днем рыба отдыхает, затаившись в укромном местечке. Обычно подкаменщики  живут не более шести лет.

Виды 
В роде подкаменщиков (Cottus) 67 видов:

Европа 
  Cottus aturi Freyhof, Kottelat & Nolte, 2005 
  Cottus duranii Freyhof, Kottelat & Nolte, 2005 
  Cottus gobio Linnaeus, 1758  — Обыкновенный подкаменщик
  Cottus haemusi Marinov & Dikov, 1986
  Cottus hispaniolensis Bacescu & Bacescu-Mester, 1964 
  Cottus metae Freyhof, Kottelat & Nolte, 2005 
  Cottus perifretum Freyhof, Kottelat & Nolte, 2005 
  Cottus petiti Bacescu & Bacescu-Mester, 1964 
  Cottus rhenanus Freyhof, Kottelat & Nolte, 2005 
  Cottus rondeleti Freyhof, Kottelat & Nolte, 2005 
  Cottus sabaudicus Sideleva, 2009 
  Cottus scaturigo Freyhof, Kottelat & Nolte, 2005 
  Cottus transsilvaniae Freyhof, Kottelat & Nolte, 2005 
  Cottus volki Taranetz, 1933  — Подкаменщик Волка

Европа и Западная Азия 
  Cottus koshewnikowi Gratzianov, 1907  — Русский подкаменщик
  Cottus microstomus Heckel, 1837  — Малоротый подкаменщик
  Cottus poecilopus Heckel, 1837  — Североевропейский пестроногий подкаменщик

Азия 
  Cottus altaicus Kaschenko, 1899  — Сибирский пестроногий подкаменщик
  Cottus amblystomopsis Schmidt, 1904 — Сахалинский подкаменщик
  Cottus czerskii Berg, 1913  — Подкаменщик Черского
  Cottus dzungaricus Kottelat, 2006 
  Cottus hangiongensis Mori, 1930  — Корейский подкаменщик
  Cottus kazika Jordan & Starks, 1904
  Cottus kolymensis Sideleva & Goto, 2012
  Cottus koreanus Fujii, Choi & Yabe, 2005
  Cottus kuznetzovi Berg, 1903
  Cottus nasalis Berg, 1933  — Трубконосый подкаменщик
  Cottus nozawae Snyder, 1911  — Подкаменщик Нозавы
  Cottus sibiricus Kessler, 1889  — Сибирский подкаменщик, или сибирский подкаменщик-широколобка
  Cottus spinulosus Kessler, 1872  — Туркестанский подкаменщик
  Cottus szanaga Dybowski, 1869  — Амурский подкаменщик
  Cottus reinii Hilgendorf, 1879 
  Cottus pollux Günther, 1873

Северная Америка 
  Cottus aleuticus Gilbert, 1896 
  Cottus asper Richardson, 1836 
  Cottus asperrimus Rutter, 1908 
  Cottus baileyi Robins, 1961 
  Cottus bairdii Girard, 1850 
  Cottus beldingii Eigenmann & Eigenmann, 1891 
  Cottus bendirei (Bean, 1881) 
  Cottus caeruleomentum Kinziger, Raesly & Neely, 2000 
  Cottus carolinae (Gill, 1861) 
  Cottus chattahoochee Neely, Williams & Mayden, 2007 
  Cottus cognatus Richardson, 1836  — Слизистый подкаменщик
  Cottus confusus Bailey & Bond, 1963 
  Cottus echinatus Bailey & Bond, 1963  
  Cottus extensus Bailey & Bond, 1963 
  Cottus girardi Robins, 1961 
  Cottus greenei (Gilbert & Culver, 1898) 
  Cottus gulosus (Girard, 1854) 
  Cottus hubbsi Bailey & Dimick, 1949 
  Cottus hypselurus Robins & Robison, 1985 
  Cottus immaculatus Kinziger & Wood, 2010 
  Cottus kanawhae Robins, 2005 
  Cottus klamathensis Gilbert, 1898 
  Cottus leiopomus Gilbert & Evermann, 1894 
  Cottus marginatus (Bean, 1881) 
  Cottus paulus Williams, 2000  — Карликовый подкаменщик
  Cottus perplexus Gilbert & Evermann, 1894 
  Cottus pitensis Bailey & Bond, 1963 
  Cottus princeps Gilbert, 1898 
  Cottus rhotheus (Smith, 1882) 
  Cottus ricei (Nelson, 1876) 
  Cottus schitsuumsh Lemoine, Young, Mckelvey, Eby, Pilgrim & Schwartz, 2014
  Cottus specus Adams & Burr, 2013
  Cottus tallapoosae Neely, Williams & Mayden, 2007 
  Cottus tenuis (Evermann & Meek, 1898)

Примечания 

Рогатковые